Ivo Grbić (nogometaš), hrvatski nogometaš
 Ivo Grbić (političar), hrvatski političar, zastupnik u šestom sazivu Hrvatskog sabora
 Ivo Grbić (slikar), hrvatski slikar